Mtei est le code ISO 15924 du Meitei mayek, un script alphasyllabaire indien officiel ;

 MTEI est un sigle pouvant faire référence au ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion (en France).